Edam – villaggio dell'Olanda Settentrionale (Paesi Bassi)
 Edam-Volendam – comune dell'Olanda Settentrionale
 Edam – località del Saskatchewan (Canada)
 Edam – formaggio prodotto ad Edam (Paesi Bassi)
 Edam – cratere di Marte che prende il nome dall'omonima località dei Paesi Bassi
 Edam – casa editrice italiana